Rajd Sardynii 2021 (18. Rally Italia Sardegna) – 18. Rajd Sardynii rozgrywany we Włoszech w dniach 3–6 czerwca 2021. Była to piąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2021. Rajd był rozegrany na nawierzchni szutrowej. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2 i WRC-3.

Lista startowa 

Poniższa lista startowa spośród 63 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskiej klasie: WRC, WRC2 i WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage klasyfikacji generalnej - OS20

Wyniki rajdu 

W klasyfikacji generalnej, WRC2 oraz WRC3 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje RMŚ 2021 po 5 rundach 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa 
W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie. W klasyfikacji zespołowej każdy producent może nominować trzy załogi do zdobywania punktów, ale na mecie tylko dwie najlepsze je zdobywają. Pozostałe samochody "nie blokują" punktów innym ekipom. Dodatkowo z w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage. Tu inaczej niż w klasyfikacji zespołowej punkty zdobywają również dwie najlepsze ekipy zespołu, ale trzecia już "blokuję" punkty innym. Klucz przyznawania punktów za poszczególne miejsca (w klasyfikacji generalnej, jak i za odcinek Power Satge) jest taki sam jak w klasyfikacji indywidualnej.

WRC2 
Do końcowej klasyfikacji liczone jest sześć najlepszych wyników spośród siedmiu wskazanych rajdów. Dodatkowe punkty są przyznawane za odcinek Power Stage.

WRC3

Junior WRC 
W kategorii Junior WRC dodatkowe punkty wyszczególnione w indeksie górnym w tabeli, dodawane są za każdy wygrany odcinek specjalny.

Uwagi

Przypisy 

2021
Sardynia
2021 we Włoszech